O espada individual masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2013, disputado no Syma Sport and Events Centre em Budapeste, Hungria.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezasseis avos de finais
| RD4         = Quartos-finais

| RD1-seed01  =
| RD1-team01  =  Rubén Limardo
| RD1-score01 = 10
| RD1-seed02  =
| RD1-team02  = 
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  =
| RD1-team03  =  Yulen Pereira
| RD1-score03 = 14
| RD1-seed04  =
| RD1-team04  =  Benjamin Steffen
| RD1-score04 = 13

| RD1-seed05  =
| RD1-team05  =  Bas Verwijlen
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  =
| RD1-team06  =  Paris Inostroza
| RD1-score06 = 11

| RD1-seed07  =
| RD1-team07  =  Patrick Jørgensen
| RD1-score07 = 10
| RD1-seed08  =
| RD1-team08  =  Anton Avdeev
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  =
| RD1-team09  =  Bohdan Nikishyn
| RD1-score09 = 14
| RD1-seed10  =
| RD1-team10  =  José Luis Abajo
| RD1-score10 = 15

| RD1-seed11  =
| RD1-team11  =  Mihails Jefremenko
| RD1-score11 = 13
| RD1-seed12  =
| RD1-team12  =  András Rédli
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  =
| RD1-team13  =  Sten Priinits
| RD1-score13 = 7
| RD1-seed14  =
| RD1-team14  =  Kim Sang-Min
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  =
| RD1-team15  =  Ido Ajzenstadt
| RD1-score15 = 4
| RD1-seed16  =
| RD1-team16  =  Gábor Boczkó
| RD1-score16 = 15

| RD2-team01  =  Rubén Limardo
| RD2-score01 = 15
| RD2-team02  =  Yulen Pereira
| RD2-score02 = 9

| RD2-team03  =  Bas Verwijlen
| RD2-score03 = 11
| RD2-team04  =  Anton Avdeev
| RD2-score04 = 10

| RD2-team05  = 
| RD2-score05 = 12
| RD2-team06  =  András Rédli
| RD2-score06 = 15

| RD2-team07  =  Kim Sang-Min
| RD2-score07 = 11
| RD2-team08  =  Gábor Boczkó
| RD2-score08 = 15

| RD3-team01  = {{Nowrap| Rubén Limardo}}
| RD3-score01 = 9
| RD3-team02  =  Bas Verwijlen
| RD3-score02 = 8

| RD3-team03  =  András Rédli
| RD3-score03 = 13
| RD3-team04  =  Gábor Boczkó
| RD3-score04 = 15

| RD4-team01  =

Segunda chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezasseis avos de finais
| RD4         = Quartos-finais

| RD1-seed01  = 
| RD1-team01  =  Fabian Kauter
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 
| RD1-team02  =  Dmitriy Gryaznov
| RD1-score02 = 12

| RD1-seed03  = 
| RD1-team03  =  Tomasz Motyka
| RD1-score03 = 10
| RD1-seed04  = 
| RD1-team04  =  Robin Kase
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 
| RD1-team05  =  Péter Szényi
| RD1-score05 = 14
| RD1-seed06  = 
| RD1-team06  =  Niko Vuorinen
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 
| RD1-team07  =  Lim Wei Wen
| RD1-score07 = 10
| RD1-seed08  = 
| RD1-team08  =  Ulrich Robeiri
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 
| RD1-team09  =  Alexandre Blaszyck
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 
| RD1-team10  =  Danilo Nikolić
| RD1-score10 = 13

| RD1-seed11  = 
| RD1-team11  =  Kasper Roslander
| RD1-score11 = 14
| RD1-seed12  = 
| RD1-team12  = {{Nowrap| Radosław Zawrotniak}}
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 
| RD1-team13  =  Leung Ka Ming
| RD1-score13 = 8
| RD1-seed14  = 
| RD1-team14  =  Jiří Beran
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 
| RD1-team15  =  Ahmed El-Saghir
| RD1-score15 = 7
| RD1-seed16  = 
| RD1-team16  =  Jörg Fiedler
| RD1-score16 = 15

| RD2-team01  =  Fabian Kauter
| RD2-score01 = 15
| RD2-team02  =  Robin Kase
| RD2-score02 = 10

| RD2-team03  =  Niko Vuorinen
| RD2-score03 = 15
| RD2-team04  =  Ulrich Robeiri
| RD2-score04 = 14

| RD2-team05  =  Alexandre Blaszyck
| RD2-score05 = 11
| RD2-team06  =

Terceira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezasseis avos de finais
| RD4         = Quartos-finais

| RD1-seed01  = 
| RD1-team01  =  Silvio Fernández
| RD1-score01 = 10
| RD1-seed02  = 
| RD1-team02  =  Keisuke Sakamoto
| RD1-score02 = 9

| RD1-seed03  = 
| RD1-team03  = 
| RD1-score03 = 11
| RD1-seed04  = 
| RD1-team04  =  Dmitriy Alexanin
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 
| RD1-team05  =  Matteo Tagliariol
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 
| RD1-team06  =  Vitali Sokolovski
| RD1-score06 = 13

| RD1-seed07  = 
| RD1-team07  =  Song Jae-Ho
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 
| RD1-team08  =  Daniel Jerent
| RD1-score08 = 11

| RD1-seed09  = 
| RD1-team09  =  Iván Trevejo
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 
| RD1-team10  =  Yuval Freilich
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 
| RD1-team11  =  Anatoliy Herey
| RD1-score11 = 9
| RD1-seed12  = 
| RD1-team12  =  Enrico Garozzo
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 
| RD1-team13  =  Francisco Limardo
| RD1-score13 = 3
| RD1-seed14  = 
| RD1-team14  =  Norman Ackermann
| RD1-score14 = 7

| RD1-seed15  = 
| RD1-team15  =  Rolf Nickel
| RD1-score15 = 8
| RD1-seed16  = 
| RD1-team16  =  Nikolai Novosjolov
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 
| RD2-team01  =  Silvio Fernández
| RD2-score01 = 13
| RD2-seed02  = 
| RD2-team02  =  Dmitriy Alexanin
| RD2-score02 = 15

| RD2-seed03  = 
| RD2-team03  =  Matteo Tagliariol
| RD2-score03 = 14
| RD2-seed04  = 
| RD2-team04  =  Song Jae-Ho
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 
| RD2-team05  =  Iván Trevejo
| RD2-score05 = 11
| RD2-seed06  = 
| RD2-team06  =  Enrico Garozzo
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 
| RD2-team07  = 
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 
| RD2-team08  =  Nikolai Novosjolov
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 
| RD3-team01  =  Dmitriy Alexanin
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 
| RD3-team02  =  Song Jae-Ho
| RD3-score02 = 12

| RD3-seed03  = 
| RD3-team03  =  Enrico Garozzo
| RD3-score03 = 11
| RD3-seed04  = 
| RD3-team04  = {{Nowrap| Nikolai Novosjolov}}
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 
| RD4-team01  =  Dmitriy Alexanin
| RD4-score01 = 13
| RD4-seed02  = 
| RD4-team02  =

Quarta chave

Classificação final

Ligações externas

Campeonato Mundial de Esgrima de 2013